«Нива» — бывший российский футбольный клуб из Славянска-на-Кубани, существовавший по 1998 год. Лучшее достижение в первенстве России — 10-е место во 2-й зоне Второй лиги в 1993 году. Команда также дважды становилась обладателем Кубка краснодарского края (1983, 1986) и выигрывала Чемпионат Краснодарского края (1987).

В 1998 году клуб прекратил существование, объединившись с «Кубанью» (Славянск-на-Кубани).

Прежние названия 
 До 1992: «Урожай», «Голубая Нива»
 1992—1998: «Нива»

Статистика выступлений

См. также 
 :Категория:Игроки ФК «Нива» Славянск-на-Кубани
 Славянск (футбольный клуб)
 Славянский (футбольный клуб)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Wildstat.ru (Россия)
 Профиль на сайте Wildstat.ru (СССР)
 
 Статистика на сайте КЛИСФ

Футбольные клубы СССР, прекратившие существование
Футбольные клубы России, прекратившие существование
Нива
Футбольные клубы Краснодарского края